Гостьовце — село в окрузі Комарно Нітранського краю Словаччини.
 Гостьовце — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини.